Радка Бобкова і Петра Лангрова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Бобкова, яка виступала в парі з Флорою Перфетті.

Бобкова і Перфетті програли у чвертьфіналі парі Флоренсія Лабат і Барбара Ріттнер.

Жанетта Гусарова і Барбара Шетт виграли титул, перемігши у фіналі пару Лабат і Ріттнер з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (1-ше коло)
 Зілке Маєр /  Генрієта Надьова (чвертьфінал)
 Радка Бобкова /  Флора Перфетті (чвертьфінал)
 Коріна Мораріу /  Сара Пітковскі (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1996 Doubles Draw 

Internazionali Femminili di Palermo
Тур WTA 1996